Mecynostomum är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av van Beneden 1870. Mecynostomum ingår i familjen Mecynostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Mecynostomum